Izquierda Mirandesa (IM) es un partido político español que opera en la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro y toda la Comarca del Ebro excepto Enclave de Treviño, de ideología nacionalista vasca y socialista englobado dentro de la denominada izquierda abertzale. 

Fue creado en 1983 entre otros por miembros de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y el Partido del Trabajo de España (PTE), que a nivel estatal se unificaron en 1979 formando el Partido de los Trabajadores (ORT-PTE). Su actual portavoz es Conchi Salazar. Otro de sus militantes históricos es Antonio Salazar Chomón. Uno de los objetivos del partido es la inclusión de toda la Comarca del Ebro en la provincia de Álava y por tanto en el País Vasco.

En tiempos de Fernán González (finales del siglo IX) la comarca dependía del Condado de Lantarón, cuya principal fortaleza se encontraba en Sobrón. Este noble se proclamó conde de Castilla además de Conde de Álava, Lantarón y Cerezo.
La villa de Miranda fue fundadora de la Hermandad de Álava en 1463. Miranda solicitó su reincorporación en Álava en 1646 y 1742 de manera infructuosa tras reiterados pleitos con el poder señorial de Burgos. En 1822, durante la primera división de España por provincias, Miranda fue englobada en un primer momento en la provincia de Álava.

Entre sus actividades históricas se encuentra la anual Bajada del Ebro pidiendo la limpieza del mismo y el cierre de la Central nuclear Santa María de Garoña, la oposición al intento de instalar una Central Térmica de Ciclo Combinado en la ciudad, la petición del fin del peaje en la carretera N-1, la salida de la OTAN, la participación en las manifestaciones obreras del 1 de mayo que acababan en el cerro de La Picota o la participación en el desfile de carrozas con el grupo "Lagun Artean" (Entre Amigos). También han conmemorado actos de celebración de la Segunda República Española colgando del Castillo de Miranda de Ebro una bandera republicana o con actos por la Memoria Histórica en las ruinas del Campo de concentración de Miranda de Ebro. Su sede social se encuentra en una Herriko taberna en el Casco Antiguo de la ciudad.

En las elecciones municipales de 2007 pidieron el voto de los mirandeses residentes en el País Vasco para ANV (quienes respaldaron la incorporación de Miranda en Álava) y para EHAK en las elecciones al parlamento vasco con comunicados en Gara. Tras la formación de Sortu como partido político, IM fue la encargada de presentar dicha formación en Miranda.
En las elecciones europeas de 2014 hizo campaña por EH Bildu dentro de la coalición Los Pueblos Deciden, invitando a un mitin en la ciudad a miembros de la candidatura. En las elecciones municipales de 2015 se presentaron dentro de la coalición Ganemos Miranda junto a miembros de Equo, INCIDE e independientes, obteniendo el 6,16% de los votos y un concejal. Sus propuestas se centraron en la promoción del euskera en la ciudad, la paralización de las privatizaciones y externalizaciones de servicios públicos municipales, la limpieza del río Ebro y la inclusión del municipio en las rutas de autobuses y cercanías de Álava (ArabaTran).

Actualmente piden el voto para Izquierda Mirandesa en las municipales de los municipios de la Comarca del Ebro donde se presenten.

En País Vasco, Navarra y Treviño, en todas las elecciones piden el voto para Euskal Herria Bildu.

En País Vasco francés piden el voto en todas las elecciones para Euskal Herria Bai.

En Cataluña en todas las elecciones piden el voto para la candidatura que integre a Esquerra Republicana de Catalunya.

En Aragón en todas las elecciones piden el voto para la candidatura que integre a Chunta Aragonesista.

En Galicia en todas las elecciones piden el voto para la candidatura que integre a Bloque Nacionalista Galego.

En Comunidad Valenciana en todas las elecciones piden el voto para la candidatura que integre a Compromís.

En el resto de España a todas las elecciones piden el voto para la candidatura Unidas Podemos o equivalente.

Referencias 

Partidos políticos de Castilla y León de ámbito local
Izquierda abertzale